Termin Farneziltransferaza ima više značenja.
 Farneziltransferaza, enzim
 Skvalen sintaza, enzim
 Farneziltranstransferaza, enzim